División de Honor puede referirse a:

Máxima categoría del fútbol regional andaluz entre la Tercera División y la Primera Andaluza,  División de Honor Andaluza;
Máxima categoría de balonmano de España, Liga ASOBAL;
Máxima categoría de la liga de balonmano femenino;
Máxima categoría de la Liga Española de Béisbol;
Máxima categoría del fútbol juvenil español;
Máxima categoría de la Liga Nacional de clubes de Atletismo;
Máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala;
Máxima categoría de fútbol sala de Perú: División de Honor de Fútbol Sala;
Máxima categoría de Liga de Hockey Hierba Femenino;
Máxima categoría de Liga de Hockey Hierba Masculino;
Máxima categoría de rugby de España;
Máxima categoría de la Liga española de waterpolo femenino;
Máxima categoría de la Liga española de waterpolo masculino.
Máxima categoría de fútbol de la Primera División de Paraguay
Liga de League of Legends de México, organizada por LVP.